HTTP-süti
 Cookie, amerikai bűnügyi vígjáték, fsz. Peter Falk
 Cookie, mangamagazin